Nadole bezeichnet Ortschaften und Dörfer in Polen:
 Nadole (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nadole (Gniewino), ein Dorf der Gmina Gniewino in der Woiwodschaft Pommern
 Nadole (Tarnobrzeg), ein Stadtteil von Tarnobrzeg, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nadole (Żarnów), ein Dorf der Gmina Żarnów in der Woiwodschaft Łódź